Resum de l'activitat de la temporada 1982-1983 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: Reial Múrcia.
 Ascensos a Primera divisió: Reial Múrcia, Cadis CF i RCD Mallorca.
 Descensos a Segona divisió: UD Las Palmas, Celta de Vigo i Racing de Santander.
 Ascensos a Segona divisió: Bilbao Athletic, CD Tenerife, Granada CF i Algeciras CF.
 Descensos a Segona divisió B: Alavés, CE Sabadell, Xerez CD i Córdoba CF.
 Màxim golejador: José Luis (Deportivo de La Coruña).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1982
Competicions futbolístiques del 1983